

Astronomia 
 28513 Guo  – asteroide del sistema solare

Codici 
 GUO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gualaco (Honduras)
 guo – codice ISO 639-3 della lingua guayabero